El título Prom Night puede referirse a:

 Prom Night, película de 1980 dirigida por Paul Lynch.
 Prom Night III: The Last Kiss, película de 1989 dirigida por Ron Oliver.
 Prom Night IV: Deliver Us from Evil, película de 1992 dirigida por Clay Borris.
 Prom Night, película de 2008 dirigida por Nelson B. McCormick.